Palkisvaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Palkisvaara (berg), Lappland, Tunturi-Lappi, 
 Palkisvaara (kulle), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar